Familien Akselsen – gruppo musicale norvegese formato nel 2012
 Olav Akselsen – politico norvegese
 Tór-Ingar Akselsen – calciatore faroese
 Veronica Akselsen –  cantante norvegese